Le viaduc du Crozet peut faire référence à deux éléments à Vif, en Isère, en France :
 le viaduc ferroviaire du Crozet, construit en 1877, partie de la ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles (via Grenoble) ;
 un ensemble de deux viaducs autoroutiers du Crozet, construit en 1998, partie de l'autoroute A51.